Martin Olsen kan avse bland andra:

 Martin Olsen (fackföreningsman)
 Martin Olsen (motståndsman)
 Martin Olsen (boxare)